Оттеглянето на леда след последния ледников период оставя на Скандинавския полуостров много езера, които заемат около 4% от територията на Швеция. Общият им брой възлиза на около 40 000. Те са разположени повсеместно на територията на страната, но преобладават в южната (Мьоса, Рансфиорд, Тюрифиорд, Фемунд и др.) и средната (Рьосватнет, Сносаватнет, Туншьоен и др.) част на Норвегия. Болшинството са с ледниково-тектонски произход. През зимата на север езерата замръзват за 6 – 7 месеца, а на юг – 3 – 4 месеца.

В долната таблица са показани 21 най-големи шведски езера с площ над 50 km², като за всяко от тях е отбелязана неговата площ, обем, надморска височина, максимална дълбочина, площ на водосборния му басейн и реката чрез която се оттича или речната систеча към която принадлежи.

Забележки

Източтици 
 Большая Советская Энциклопедия.